Villarrasa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarrasa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Villarrasa (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar